West Side Highway (Manhattan), een 36 km lange boulevard langs de westkant van Manhattan in de Amerikaanse stad New York
West Side Highway (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
West Side Elevated Highway, een autosnelweg in de Amerikaanse stad New York van 1930 tot 1989